Илија Бабић може бити:
 Илија Бабић (1911—1976), народни херој Југославије
 Илија Бабић (1951), професор права и декан Факултета за европске правно политичке студије у Сремској Каменици Универзитета Сингидунум